Dobro Selo est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Dobro Selo, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dobro Selo, un village situé dans la municipalité de Bužim, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ;
Dobro Selo, un village situé dans la municipalité de Čitluk, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dobro Selo, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.